Георгий Петрович Шибанов () — военный авиационный инженер, учёный в области надёжности и безопасности авиационного и космического оборудования, генерал-лейтенант авиации, доктор технических наук (1973), профессор (1978), лауреат Сталинской премии (1949), заслуженный деятель науки и техники РФ (1993).

Биография 
Окончил Московский авиационный самолётостроительный техникум (1948), Киевское ВАТУ (1952), ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского (1959 — с отличием).

В 1948—1950 учился в Московском вечернем машиностроительном институте и работал конструктором в ЦАГИ.

С 1950 по 1989 г. на военной службе, уволен в запас в звании генерал-лейтенант.

С 1959 г. в НИИ ЭРАТ ВВС. С 1967 г. начальник отделения безопасности полетов ЦПК им. Ю. А. Гагарина. В 1973 г. вновь направлен в ГосНИИ ЭРАТ ВВС начальником управления проблем эксплуатации вооружения и авиационного оборудования. Проводил исследования в области автоматизированных испытаний сложных авиационных и космических комплексов и обеспечения безопасности их функционирования совместно с А. В. Майоровым, Г. К. Москатовым, Л. В. Рябининым и др..

С 1982 г. начальник управления перспективных исследований и разработок 46 ЦНИИ МО СССР. После увольнения из Вооруженных Сил (1989) — ведущий научный сотрудник ГЛИЦ им. В. П. Чкалова. Совмещал должность старшего преподавателя Военной академии тыла и транспорта.

Награды и звания 
 Лауреат Сталинской премии (1949), заслуженный деятель науки и техники РФ (1993), заслуженный изобретатель РСФСР, почётный радист СССР.
 Награждён орденом Красной Звезды и 15 медалями.

Библиография 
Автор и соавтор 14 монографий, 2 словарей-справочников и 36 изобретений, в том числе:
 
 
 Список патентов с участием Г. П. Шибанова на Яндекс-патенты

Примечания

Ссылки 
 Справка о Г. П. Шибанове к его публикации в газете "Правда" (2013)
 

Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Машиностроители
Авиастроители
Учёные СССР
Учёные по алфавиту
Доктора наук
Доктора технических наук